Пётр Алексе́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Пётр Алексеевич (1731—1801) — русский богослов, лексикограф и учёный, протоиерей московского Архангельского собора.
 Алексеев, Пётр Алексеевич (1849—1891) — один из первых российских рабочих-революционеров, ткач.
 Алексеев, Пётр Алексеевич (1893—1937) — советский партийный и профсоюзный деятель.